Алекса́ндр Поляко́в:
 Поляков, Александр Абрамович (1879—1971) — русский журналист и редактор.
 Поляков, Александр Александрович (1902—1938) — исполняющий обязанности 1-го секретаря Мордовского областного комитета ВКП(б).
 Поляков, Александр Алексеевич (род. 1969) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Поляков, Александр Борисович (род. 1972) — российский музыкант.
 Поляков, Александр Васильевич (1801—1835) — русский художник.
 Поляков, Александр Владимирович:
 Поляков, Александр Владимирович (после 1946 — Воронель; род. 1931) — советский и израильский физик, диссидент
 Поляков, Александр Владимирович (род. 1966) — российский генетик, член-корреспондент РАН.
 Поляков, Александр Дмитриевич (род. 1959) — российский дипломат.
 Поляков, Александр Иванович (1870—1948) — дворянин Всевеликого войска Донского, генерал-майор Донской армии.
 Поляков, Александр Маркович (род. 1945) — советский и американский физик-теоретик.
 Поляков, Александр Сергеевич (1882—1923) — русский библиограф, историк литературы и театра, литературовед.
 Поляков, Александр Филатович (1908—1942) — советский писатель, военный корреспондент.
 Поляков, Александр Юльевич (1912—1985) — советский металловед.